Украї́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Айиртауського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кирилловка.

Населення — 2835 осіб (2009; 3404 у 1999, 3861 у 1989).

До складу сільського округу увійшли територія ліквідованої Каменнобродської сільської ради (села Каменний Брод, Сарсай, Карловка, Петропавловка) та частина ліквідованої Жетикольської сільської ради (села Бурлук, Саритубек, Люботіно). Село Люботіно було ліквідоване.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Айиртауського району